Embranchement Morneau (La Vallée-du-Richelieu), cours d'eau en Montérégie, Québec, Canada
 Embranchement Morneau (Abitibi-Ouest), cours d'eau en Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada

Homonymie